Justin Shugg (né le  à Niagara Falls, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il débute en 2007-08 avec les Generals d'Oshawa mais termine la saison avec les Spitfires de Windsor. Avec ce club, il participe au tournoi de la Coupe Memorial en 2009 alors que son club remporte le premier de deux titres consécutifs. Après une excellente saison en 2009-10, il passe aux mains des St. Michael's Majors de Mississauga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Thunder de Niagara Falls ||Ontario ||70 ||65 ||46 ||111 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||38 ||4 ||10 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Spitfires de Windsor ||LHO ||23 ||0 ||3 ||3 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Spitfires de Windsor ||LHO ||68 ||17 ||16 ||33 ||48 ||20 ||5 ||4 ||9 ||16
|-
|2009 ||Spitfires de Windsor ||C. Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||Spitfires de Windsor ||LHO ||67 ||39 ||40 ||79 ||43 ||18 ||5 ||10 ||15 ||10
|-
|2010-2011 ||St. Michael's Majors de Mississauga ||LHO ||66 ||41 ||46 ||87 ||43 ||20 ||10 ||9 ||19 ||14
|-
|2011 ||St. Michael's Majors de Mississauga ||C. Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
| 2011-2012 || Everblades de la Floride || ECHL || 11|| 4|| 8|| 12|| 8|| 11|| 7|| 5|| 12|| 8
|-
|2011-2012 ||Checkers de Charlotte ||LAH || 33|| 5|| 8|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL || 19|| 11|| 11|| 22|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Checkers de Charlotte ||LAH || 39|| 7|| 14|| 21|| 10|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2013-2014 ||Checkers de Charlotte ||LAH || 75|| 16|| 22|| 38|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 ||Checkers de Charlotte ||LAH || 65 || 21 || 22 || 43 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 59 || 13 || 22 || 35 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Dinamo Riga || KHL || 33 || 2 || 9 || 11 || 6 || - || - || - || - || 
|-
| 2016-2017 || Augsburger Panther || DEL || 20 || 8 || 9 || 17 || 8 || 6 || 2 || 4 || 6  || 0
|-
| 2017-2018 || Kölner Haie || DEL || 52 || 16 || 21 || 37 || 34 || - || - || - || - || 
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL || 46 || 9 || 23 || 32 || 34 || 14 || 4 || 2 || 6 || 8
|-
| 2019-2020 || EHC Munich || DEL || 13 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - ||
|-
| 2019-2020 || SaiPa || Liiga || 16 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - ||
|-
| 2020-2021 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen || 24 || 9 || 12 || 21 || 24 || 7 || 3 || 2 || 5 || 0

Notes et références 

Naissance en décembre 1991
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Kelly
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EHC Munich
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Frederikshavn IK